Ричча́рди () — итальянская фамилия.

 Риччарди, Альфонсо (1913—1980) — итальянский футболист и тренер.
 Риччарди, Оскар (1864—1935) — итальянский живописец, один из основоположников итальянского импрессионизма.

Двойные фамилии 
 Бермудес Риччарди, Густаво (род. 1964) — аргентинский актёр
 Ирена Риччарди Капечелатро (1802—1870) — итальянская писательница и поэтесса.
 Рамос Риччарди, Табаре (род. 1966) — американский футболист.

См. также 
 Риккарди
 Рикарди